Kunzia är ett släkte av kräftdjur. Kunzia ingår i familjen Paramesochridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Kunzia